Орахово може да се односи на:

Србија:
 Орахово (Рашка), насеље у општини Рашка, Рашки округ;
 Орахово (Косовска Митровица), насеље у општини Косовска Митровица, КиМ;

Црна Гора:
 Орахово (Бар), насеље у општини Бар;
 Орахово (Петњица), насеље у општини Петњица;
 Орахово (Подгорица), насеље у општини Подгорица;

Република Српска:
 Орахово (Фоча), насеље у општини Фоча;
 Орахово (Рогатица), насеље у општини Рогатица;

Федерација Босне и Херцеговине:
 Орахово (Бреза), насеље у општини Бреза;
 Орахово (Травник), насеље у општини Травник.

Види још 
 Орах (вишезначна одредница)
 Ораовица (вишезначна одредница)
 Орахова (вишезначна одредница)
 Ораховица (вишезначна одредница)
 Ораховице (вишезначна одредница)
 Ораховљани (вишезначна одредница)
 Орашац (вишезначна одредница)
 Орашје (вишезначна одредница)
 Ореовец (вишезначна одредница)